La Svenska basketligan 2007-2008 è stata la 55ª edizione del massimo campionato svedese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dei Solna Vikings.

Regular season

Playoff

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008